Лонгуорт — фамилия. Известные носители:
 Лонгуорт, Стив (1948—2021) — английский бывший профессиональный игрок в снукер.
 Лонгуорт, Эфроим (1887—1968) — английский футболист, защитник.